Daily Herald bezeichnet

 eine ehemalige britische Zeitung, siehe The Sun
 Daily Herald (Arlington Heights), eine US-amerikanische Zeitung